

Toponyme 
 La Hève (en ), village en Nouvelle-Écosse, au Canada.
 Fleuve La Hève (en ), cours d'eau de la Nouvelle-Écosse, au Canada.
 cap de la Hève, cap de la falaise du Pays de Caux, situé au nord de la ville du Havre.
 phare de la Hève, phare situé sur le cap de la Hève, dans la commune de Sainte-Adresse.

Voir aussi 
 Hévé, un village du Bénin dans la commune de Grand-Popo.